Cavall de vapor, unitat de potència física.
 Coalicio Valenciana, partit polític blaver.
 Curriculum vitae
 Coeficient de variació